Шумана́й (, ) — город, административный центр Шуманайского района Каракалпакстана (Узбекистан).

История 
До 1983 года был посёлком городского типа.

География 
Расположен в юго-западной части Каракалпакстана. Находится в 70 км к западу от столицы Республики Каракалпакстан — города Нукуса. Расположен в 25 км от железнодорожной станции Шуманай.

Климат 
Климат резко континентальный, летом — жарко, зимой — холодно. Осадков мало.

Население 
Население — 14 500 человек (2018).

Инфраструктура 
В городе расположены телефонная станция и ретрансляционная телебашня. Телефонные номера в городе Шуманай семизначные, имеют вид 346-XX-ХХ.

Известные уроженцы 
 Саип-Назаров Райм Кошанович (1923—1945) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Примечания

Ссылки 

Города Каракалпакстана